Iglesia de Roma o Iglesia romana puede referirse a:

 La diócesis de Roma o su provincia eclesiástica.
 Cualquiera de las iglesias de Roma, los templos cristianos ubicados en esa ciudad.
 La Santa Sede, gobierno central de la Iglesia católica constituido por el papa y los organismos de la curia romana.
 La Iglesia latina, llamada también «Iglesia católica romana», que junto con las Iglesias católicas orientales integra la Iglesia católica.
 La Iglesia católica, popularmente llamada también «Iglesia católica romana», sobre todo en ámbitos no católicos (es el sentido habitual de la expresión «catolicismo romano»).

Además, en contextos históricos se refiere a la Iglesia primitiva de Roma, la comunidad formada por los primeros cristianos de la ciudad (siglo  al ) o también a:
 La Iglesia estatal del Imperio romano, establecida en el .
 La Iglesia bizantina, institución estatal del Imperio romano de Oriente (siglos  al ).